Adrianus Sparnaay, rijkste inwoner van Gouda in 1832
Hans Sparnaay (Marcus Johannes Sparnaay, 1923-2015), Nederlands natuurkundige bij Philips, hoogleraar vastestoffysica Universiteit Twente en zoon van de germanist Hendrik Sparnaay (1891-1965)
Harry Sparnaay (Harry Willem Sparnaay, 1944-2017), Nederlands basklarinettist, componist en dirigent
Hendrik Sparnaay (Hendricus Sparnaay, 1891-1965), Nederlands hoogleraar Duitse taal en letterkunde en vader van de natuurkundige Hans Sparnaay (1923-2015)
 Tjalf Sparnaay (1954), Nederlands kunstschilder

Nederlandse of Vlaamse achternaam